Ши́птон () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1798—1865) —  Вулвергемптона (1854—1855).
  (1867—1926) — американский генерал.
  (1839—1911) — британский профсоюзный деятель, генеральный секретарь  (1866—1889), секретарь  (1872—1896), казначей Британского конгресса тред-юнионов (1875—1879), генеральный секретарь Британского конгресса тред-юнионов (1885—1886), председатель Парламентского комитета Британского конгресса тред-юнионов (1888—1889).
  (возможная фамилия Скиптон; ? — ок. 1726?) — пират.
  (1907—1977) — британский альпинист.
 Матушка Шиптон (1488—1561; наст. имя Урсула Саутейл) — английская предсказательница и ясновидящая.

Топоним 
Англия
  — название деревень-«близнецов» Шиптон-Олифф и Шиптон-Соларс в Глостершире.
  (также известна как Шиптон-бай-Бенингбро) — деревня в Северном Йоркшире.

Прочие страны
  (Дарвин; Агостини-Дарвин) — гора на Огненной Земле.
 Шиптон — бывший муниципалитет, ныне часть города , Квебек, Канада.

Составные топонимы (деревни Англии)
  — в Оксфордшире.
  — в Хэмпшире.
  — в Дорсете.
  — в Оксфордшире.
  — в Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.

См. также 
  —  в деревне Шиптон (графство Шропшир, Англия).